Дакномания (от  — кусать,  — влечение, страсть, безумие) — склонность кусать окружающих и самого себя.

Со временем, в связи с императивными (вербальными) галлюцинациями, а также с синдромом Кандинского-Клерамбо, может преобразоваться в склонность импульсивного, а также насильственного характера.

Кататонический вид дактомании носит рефлекторный характер. Данный вид дактомании проявляется, в частности, у годовалых детей. Основной причиной этого является регрессия на раннем уровне психологического функционирования. К примеру, дети на втором полугодии после рождения начинают кусать различные предметы.

В нередких случаях дакномания считается патологическим явлением.

См. также 
 Мания

Примечания 

Расстройства привычек и влечений